Алекса́ндр Моисе́евич Бакши́ () — советский и российский .

Биография и творчество 
Родился 12 марта 1952 года в Сухуми. Отец — Моисей Исакович Бакши (1921, Сухуми — после 1985), крымчак, ветеран Великой Отечественной войны, кавалер ордена Славы 3-й степени. Мать, урождённая Ботерашвили, наполовину грузинская еврейка, наполовину ашкеназская. 

Окончил Государственную консерваторию в Ростове-на-Дону (1977).
Во время учебы в консерватории обучался в специальном классе композитора Владимира Феодосиевича Красноскулова. 

С 1985 года живёт и работает в Москве. Ищет синтез акустических и визуальных образов в своеобразном инструментальном театре («театр звука»). Сотрудничает с крупными театральными режиссёрами (Кристофом Марталером, Валерием Фокиным, Камой Гинкасом). Произведения Бакши исполняют Г. Кремер, Т. Гринденко, А. Любимов, М. Пекарский и другие известные музыканты.

Публикует мемуарную прозу.

Награды 
 Государственная премия Российской Федерации в области литературы и искусства (1994) — за спектакль Творческого центра имени Вс. Мейерхольда «Нумер в гостинице города NN» (Н. В. Гоголь «Мёртвые души»).

Избранные сочинения 
 «Драма» для скрипки, виолончели и фортепиано (1977).
 «Вспоминая Грузию», соната (1983).
 Соната для голоса и фортепиано (1989).
 «Игры в инсталляциях» для сопрано и 6 ударных (1992).
 «Сидур-мистерия» для сопрано, синтезатора и 8 ударных (1992).
 «Нумер в гостинице города NN», музыка к спектаклю по Н.Гоголю (1994).
 «Зима в Москве. Гололёд» для скрипки, виолончели и струнного оркестра (1994).
 «Сцена для Татьяны Гринденко и скрипки» (1995).
 «Превращение», музыка к спектаклю по Ф.Кафке (1995).
 «Карамазовы и ад», музыка к спектаклю по Ф. М. Достоевскому (1996).
 «Концерт Шостаковича» для скрипки и струнного оркестра (1996).
 «Она и она» для двух скрипок (1997).
 «Умирающий Гамлет», концерт для двух скрипок, турецкого барабана и струнного оркестра (1998).
 «Ещё Ван Гог. История болезни», музыка к спектаклю (1998).
 «Безответный звонок» для скрипки, 6-7 мобильных телефонов и струнного оркестра (1999).
 «Орфей и Эвридика» для тенора, смешанного хора, виолончели и духовых инструментов (2001).
 «Полифония мира», музыкальная мистерия (2001).
 «Я… Фейербах», музыка к спектаклю по Т.Дорсту (2001).
 «Орфей» для скрипки и струнного оркестра (2002).
 «Из красной книги», музыкальное представление (2003).
 «Шинель», по Н.Гоголю (2004).
 Con passione для скрипки и струнного оркестра (2004).
 «Двойник», музыка к спектаклю по Ф.Достоевскому (2005).
 «Полёт чёрной ласточки, или Эпизоды истории под углом 40 градусов», музыка к спектаклю (2005).

О композиторе 
 Чередниченко Т. Музыкальный запас: Александр Бакши // Неприкосновенный запас. — 2000. — № 6(14).

Примечания

Ссылки 
 (англ.)
 (англ.)
 (англ.)

Выпускники Ростовской консерватории